Dragon Bleu est une vodka distillée en Charente (grande champagne,  du Cognac), par Patrick Brisset dont la famille produit du cognac depuis le .

Cette vodka est le fruit d'une distillation de froment, d'orge et de seigle, assemblés pour donner une vodka à la fois douce et de caractère qui respecte l'identité des céréales employées.

Créée en 2005, Dragon bleu est désormais une gamme de quatre vodkas de luxe: une vodka nature, trois vodkas aromatisées.

Produits 

 Dragon Bleu, vodka aux trois céréales (seigle, orge, froment).
 Penja Pepper, composée de vodka Dragon Bleu et d'extraits naturels de poivre de Penja.
 Rose Blossom, composée de vodka Dragon Bleu et d'extraits naturels de rose.
 White Ginger, composée de vodka Dragon Bleu et d'extraits naturels de gingembre.

Notes et références

Lien externe 

 Site officiel de Dragon Bleu

Marque de vodka française